Шаховской, Пётр Иванович:
 Шаховской, Пётр Иванович (1848—1919) — князь, общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Тульской губернии.
 Шаховской, Пётр Иванович (1751—1827) — камергер, тайный советник, Псковский гражданский губернатор 1812—1816 гг.
 Шаховской, Пётр Фёдорович (1773—1841) — камергер.